

Le Réduit national en Suisse, est un système de fortifications dans les Alpes et le Jura, planifié dès les années 1930.

Le Réduit national d'Anvers en Belgique lors de la Première Guerre mondiale